Az 1948. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 2-án rendezték az Olimpiai Jég stadionban. Az aranyérmet a norvég Sverre Farstad nyerte meg, új olimpiai csúccsal.

Négy magyar versenyző vett részt a versenyen, Ruttkai Iván a 10., Pajor Kornél a 14., Kilián János a 15., Ladányi Gedeon a 39. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F01500